Kručica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dubrovačko primorje, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 34 stanovnika

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji